Келбали Хан Джафаркули Хан оглы Нахичеванский (20 октября 1891 года — 1931) — военный деятель России, Азербайджана и Ирана. Сын отставного ротмистра Джафаркули Хана Нахичеванского. Брат комбрига Дж. Нахичеванского. Общее образование получил в Тифлисском кадетском корпусе.

Начало военной карьеры 
В службу вступил в сентябре 1909 года юнкером рядового звания в Николаевское кавалерийское училище. По окончании училища в августе 1911 года по 1-му разряду, произведён корнетом в Лейб-гвардии Его Величества Уланский полк в Варшаву. Был назначен младшим офицером 5-го эскадрона.

Первая мировая война 
Принимал участие в Первой мировой войне. 30 июля 1915 года был произведён в поручики, а 5 августа 1916 года в штабс-ротмистры.

Удостоен орденов Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1914), 2-й степени с мечами (1915), Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1914), 3-й степени с мечами и бантом (1915), 2-й степени с мечами (1915). Кавалер Георгиевского оружия (2 мая 1915 года). Из Высочайшего приказа по Военному Ведомству от 2 мая 1915 года:

Служба в АДР 
После провозглашения Азербайджанской Демократической Республики Келбали Хан Нахичеванский в конце 1918 — начале 1919 года в период боев с армянскими войсками по защите Аракской республики, которую возглавил его отец Джафаркули Хан, успешно командовал вместе с Керим Ханом Эриванским нахичеванским ополчением численностью свыше 1000 человек при двух орудиях. 31 марта 1919 года постановлением правительства АДР Келбали Хан был назначен помощником по военной части генерал-губернатора Юго-Западного Азербайджана генерал-майора Алияр-бека Гашимбекова. 9 апреля 1919 года приказом правительства о чинах военных за выслугу лет был переименован из ротмистров гвардии в подполковники армейской кавалерии и за отличие по службе произведён в полковники.

После установления Советской власти в регионе жил в эмиграции в Иране, был офицером иранской армии. Дослужился до чина генерала, командовал дивизией и погиб в 1931 году при усмирении восстания курдов.

Генеалогия

Примечания

См. также 
 Нахичеванский

Выпускники Тифлисского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Полковники (Азербайджанская Демократическая Республика)
Военачальники Ирана
Нахичеванские